Кубок Болгарії з футболу 1981—1982 — 42-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул втретє здобув Локомотив (Софія).

1/32 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 грудня 1981

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 грудня 1981

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 березня 1982

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 березня 1982

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 червня 1982

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Болгарії на bulgarian-football 

1981–1982
Болгарія
Болгарія
1981 у болгарському спорті
1982 у болгарському спорті